Месон дел Норте има више значења:

 Месон дел Норте (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Месон дел Норте, Лос Вакерос (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику